Пе́ркінс () — прізвище англійського походження.

Відомі носії 
 Джон Перкінс (;  1945) — американський письменник й активіст.
 Едвард Перкінс (;  1928) — колишній американський дипломат.
 Елізабет Перкінс (;  1960) — американська акторка.
 Емілі Перкінс (;  1977) — канадська акторка.
 Ентоні Перкінс (; 1932—1992) — американський актор та режисер.
 Карл Перкінс (; 1932—1998) — піонер жанру рокабілі, перші записи якого з'явились у 1954 році.
 Кендрік Перкінс (;  1984) — американський професійний баскетболіст.
  (;  1950) — австралійський автогонщик, учасник чемпіонату світу в класі Формула-1 і власник команди в серії V8 Supercars.
 Максвелл Перкінс ; 1884—1947) — американський літературний редактор, який співпрацював з Ернестом Хемінґвеєм, Френсісом Скоттом Фіцджеральдом та Томасом Вулфом.
 Міллі Перкінс (;  1938) — американська акторка.
 Нейл Перкінс (;  1979) — британський професійний боксер, призер чемпіонату світу серед аматорів.
 Сем Перкінс (;  1961) — американський баскетболіст, форвард і центровий.
 Трой Перкінс (;  1981) — американський футболіст, який виступав на позиції воротаря.
 Френсіс Перкінс (, уроджена — Фанні Коралі Перкінс, ; 1880—1965) — перша жінка в кабінеті міністрів США і міністр праці з 1933 по 1945.
 Шейн Перкінс (;  1986) — австралійський велогонщик, олімпієць.
 Якоб Перкінс (; 1766—1849) — американський винахідник, інженер-механік і фізик.